Live at Budokan — четвертий живий альбом Оззі Осборна, який був випущений 25 червня 2002 року.

Композиції 
 I Don't Know – 5:51
 That I Never Had – 4:12
 Believer – 4:56
 Junkie – 4:16
 Mr. Crowley – 6:44
 Gets Me Through – 4:15
 No More Tears – 7:13
 I Don't Want to Change the World – 4:14
 Road to Nowhere – 5:52
 Crazy Train – 5:56
 Mama, I'm Coming Home – 4:37
 Bark at the Moon – 4:29
 Paranoid – 3:49

Джерела 
 Live at Budokan  allmusic
 Live at Budokan last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records